Triumph Studios — компания-разработчик компьютерных игр, базирующаяся в городе Делфте (Нидерланды). Прежде всего известна сериями Age of Wonders и Overlord. Основана в 1997 году.

30 июня 2017 года Paradox Interactive сообщило о приобретении Triumph Studios.

Игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители компьютерных игр Нидерландов
Производители компьютерных игр по алфавиту